Riu Bahr al-Ghazal, riu del Sudan
 Regió de Bahr al-Ghazal, regió natural del Sudan 
 Estat de Bahr al-Ghazal, estat del Sudan
 Bahr al-Ghazal del nord o Bahr al-Ghazal Septentrional, estat del Sudan del Sud creat el 1994 per divisió de l'Estat de Bahr al-Ghazal
 Bahr al-Ghazal de l'oest o Bahr al-Ghazal Occidental, estat del Sudan del Sud creat el 1994 per divisió de l'Estat de Bahr al-Ghazal